Gromada Kosewo (powiat nowodworski, 1954-1959)
 Gromada Kosewo (powiat nowodworski, 1969-1972)